Rose Hill (1914–2003) – brytyjska aktorka
Miejscowości w USA:
 Rose Hill – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Jasper
 Rose Hill – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Mahaska
 Rose Hill – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Butler
 Rose Hill – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Duplin
 Rose Hill – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Fairfax
 Rose Hill – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Lee
Gminy w USA:
 Rose Hill (ang. Rose Hill Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Cottonwood
 Rose Hill (ang. Rose Hill Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Johnson
 Rose Hill (ang. Rose Hill Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Duplin
 Rose Hill (ang. Rose Hill Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Foster
 Rose Hill (ang. Rose Hill Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McHenry
 Rose Hill (ang. Rose Hill Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hand
Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Rose Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire
 Rose Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Sussex
 Rose Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Derbyshire, w Derby
 Rose Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester, w Bolton
 Rose Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lancashire
 Rose Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire
 Rose Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Rose Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Surrey